Мейстріліга 2017 — 27-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Стартував 3 березня 2017 року та тривав до 4 листопада 2017 року. Титул чемпіона здобув Флора.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Калев (Сілламяе) позбавлений ліцензії на виступи у Мейстрілізі через фінансові проблеми.
2. Клуб ФКІ Таллінн після закінчення чемпіонату об'єднався з Левадією.
3. Клуб Левадія кваліфікувалась до Ліги Європи УЄФА 2018—2019 як переможець Кубку Естонії з футболу 2017—2018

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

1 раунд (1-18)

2 раунд (19-36)

Статистика

Хет-трики

Покери

Гекса-трики (6 голів)

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Мейстріліга на soccerway 

2017
Естонія